United States Post Office and Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 United States Post Office and Courthouse (Georgia), ID-Nr. 99001648
 United States Post Office and Courthouse (Muskogee County, Oklahoma), ID-Nr. 00000246
 United States Post Office and Courthouse (Tulsa County, Oklahoma), ID-Nr. 00000244
 United States Post Office and Courthouse (Iowa), ID-Nr. 05000192
 United States Post Office and Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 99000335

Siehe auch:
 U.S. Post Office and Courthouse